Okręty kanadyjskie o nazwie HMCS „Ville de Quebec”
 Pierwszy HMCS „Ville de Quebec” (K242) był korwetą typu Flower. W służbie w czasie II wojny światowej.
 Drugi HMCS „Ville de Quebec” (FFH 332) jest fregatą typu Halifax. W służbie od 1993 roku (stan na rok 2016).

Bibliografia 
 

Ville de Quebec